Cisterna puede referirse a:

Cisterna, depósito subterráneo donde se recoge y conserva el agua llovediza o la que se lleva de algún río o manantial.
 Camión cisterna: una de las muchas variedades de camión que sirve tanto para el transporte de líquidos como para su mantenimiento por tiempo prolongado según sus características.
 Cisterna de Golgi, orgánulo celular.
 Cisterna de Pecquet, órgano del sistema linfático.
 Cisterna de purín, contenedor para camiones o tractores

Topónimos 
 La Cisterna, Santiago, Chile;

Y el término latino cisterna a las siguientes:

 Cisterna d'Asti, en Asti, Italia;
 Cisterna di Latina, en Latina, Italia;
 Vacrone Villa Cisterna en Chieti, Italia.